

Geografia
 Moya – comune spagnolo nella provincia di Las Palmas nella comunità autonoma delle Canarie
 Moya – comune spagnolo nella provincia di Cuenca nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Fuentelespino de Moya – comune spagnolo nella provincia di Cuenca nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Santa Cruz de Moya – comune spagnolo nella provincia di Cuenca nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Moya – comune peruviano
 Moya – comune comoriano

Persone

Moya
Brayan Moya – calciatore honduregno
Edu Moya – calciatore spagnolo
Gabriel Moya – ex calciatore spagnolo
Jonathan Moya – calciatore costaricano
José Manuel Moya – compositore, produttore discografico ed ex calciatore spagnolo
Leydi Moya – pentatleta cubana
Luis Moya – ex copilota di rally spagnolo
Matías Moya – calciatore argentino
Mike Moya - musicista rock canadese
Omar Moya – ex atleta paralimpico cubano ipovedente
Pedro Moya de Contreras – arcivescovo cattolico e politico spagnolo
Pol Moya – mezzofondista andorrano
Roberto Moya – discobolo cubano naturalizzato spagnolo
Rodolfo Moya – calciatore cileno
Víctor Moya – altista cubano

Moyà
Miguel Ángel Moyà – calciatore spagnolo

Altro
Moya – elemento dell'architettura giapponese

Pagine correlate
Carlos Moya